KDP est une abréviation pouvant désigner :
 potassium dihydrogenphosphate (en français, dihydrogénophosphate de potassium), un sel utilisé comme engrais, additif alimentaire (E340(i)) et fongicide.

KDP est un sigle pouvant désigner :
 Kurdistan Democratic Party (en français, Parti démocratique du Kurdistan), un parti politique kurde irakien